Carlos Suárez peut désigner :
 Carlos Suárez Morilla (1946-2019), traducteur et directeur de la photographie espagnol ;
 Carlos Suárez García-Osorio (1986-), joueur de basket-ball espagnol né en 1986 à Aranjuez.